Nishi-ku (« arrondissement ouest » en japonais) est le nom de nombreux arrondissements au Japon :
 Nishi-ku (Fukuoka), arrondissement de la ville de Fukuoka ; 
 Nishi-ku (Hamamatsu), arrondissement de la ville de Hamamatsu ; 
 Nishi-ku (Hiroshima), arrondissement de la ville de Hiroshima ; 
 Nishi-ku (Kōbe), arrondissement de la ville de Kōbe ; 
 Nishi-ku (Kumamoto), arrondissement de la ville de Kumamoto ; 
 Nishi-ku (Nagoya), arrondissement de la ville de Nagoya ; 
 Nishi-ku (Niigata), arrondissement de la ville de Niigata ; 
 Nishi-ku (Ōsaka), arrondissement de la ville d'Ōsaka ; 
 Nishi-ku (Saitama), arrondissement de la ville de Saitama ; 
 Nishi-ku (Sakai), arrondissement de la ville de Sakai ; 
 Nishi-ku (Sapporo), arrondissement de la ville de Sapporo ; 
 Nishi-ku (Yokohama), arrondissement de la ville de Yokohama.